zte steht für:
 Elotepec-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

ZTE steht für:
 ZTE, chinesischer Telekommunikationsausrüster
 Zalaegerszegi TE FC, ungarischer Fußballverein

Abkürzung